Бичман, Алек (Alec Beechman) (1896–1965) — британский барристер и политик.
 Бичман, Арнольд (Arnold Beichman) (1913-2010) — американский журналист.
 Бичман, Лори (1953—1998) — американская певица.